Institut Max Planck (del seu nom en alemany Max-Planck-Institut), institut d'investigació de la xarxa de la Societat Max Planck d'Alemanya
 Mujahidins del Poble d'Iran, organització armada iraniana
 Malaltia pulmonar intersticial, malaltia inflamatòria del pulmó
 Índex de pobresa multidimensional (del seu nom en anglès Multidimensional Poverty Index), índex de pobresa estadístic
 Multiport injection, sistema d'injecció de combustible en motors de combustió interna
 Imatge de perfusió miocardíaca (del seu nom en anglès Myocardial Perfusion Imaging), procediment de medicina nuclear per a valorar el funcionament del miocardi
 Message Passing Interface, interfície de programació d'aplicacions per a ordinadors en paral·lel